Больм ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Больм, Адольф Рудольфович (1884—1951) — американский танцовщик русского происхождения, балетмейстер и педагог балета.
 Больм — швейцарский футбольный клуб из коммуны Больм в швейцарском кантоне Во.